Stockport bezeichnet:

Vereinigtes Königreich:
 Stockport, eine Stadt in England
 Stockport County, englischer Fußballverein dieser Stadt
 Stockport Air Raid Shelters, bauliche Anlage zum Schutz vor Luftangriffen in dieser Stadt
 Stockport (Wahlkreis)
 Metropolitan Borough of Stockport, einen ehemaligen englischen Verwaltungsbezirk
 County Borough of Stockport, einen Wahlkreis für das britische Unterhaus

Vereinigte Staaten:
 Stockport (Indiana)
 Stockport (Iowa)
 Stockport (New York)
 Stockport (Ohio)

Australien:
 Stockport (South Australia)